Mohammad Nadir Szah – władca Afganistanu 1929-1933
 Nadir Szah Afszar – szach Iranu 1736-1747